El estadio 11 de Junio (en árabe: ملعب 11 يونيو), también conocido como Estadio Internacional de Trípoli, es un estadio multiusos ubicado en Trípoli, Libia. Fue inaugurado en 1970 y tiene una capacidad para 67 000 espectadores, siendo el estadio en el que disputa sus partidos el Al-Ahly SC, el Al Ittihad y la selección de fútbol de Libia.

El estadio albergó varios partidos de la Copa Africana de Naciones 1982, entre ellos la final entre  y , con victoria de los ghaneses en la tanda de penaltis. Otro partido destacado fue la Supercopa de Italia disputada entre el Parma y la Juventus en 2002.

Referencias

Enlaces externos 
 cafe,daum.net/stade - Lista de estadios de Libia
 Vista del estadio

Estadios de fútbol de Libia
Estadios de fútbol inaugurados en 1970
Estadios nacionales
Estadios de la Copa Africana de Naciones 1982
Estadios de la final de la Copa Africana de Naciones